Andapa (district), een district van Madagaskar
Andapa (stad), de hoofdstad van dit district